Урнайр ( - «вооружённый молотом»; от  - «молот», այր — «мужчина») — царь Кавказской Албании из династии Аршакидов.

Согласно академической «Истории Древнего мира», Урнайр царствовал в 370-х годах. Период его царствования считается временем наивысшего могущества албанского государства. Во время армяно-персидской войны выступал на стороне Сасанида Шапура II. При нём Кавказская Албания принимает христианство в качестве государственной религии. Источники сообщают, что царь Урнайр был крещён вместе со своими приближёнными в Великой Армении (по некоторым данным их крестил сам Григорий Просветитель). Таким образом при нём христианство было введено из Армении как государственная религия Албании.

Примечания

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Цари Кавказской Албании
Правители Азии IV века
Персоналии Кавказской Албании IV века
Арсакиды